Суперкубок Албанії з футболу 2016 — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 серпня 2016 року між чемпіоном Албанії Скендербеу та володарем кубка Албанії Кукесі.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2016
Албанія
Серпень 2016